

Председници Маурицијуса, 1992- 
Сир Верасми Рингаду: 12. март - 30. јун 1992.
Касам Утем: 30. јун 1992 — 15. фебруар 2002.
Карл Офман: 25. фебруар 2002 — 1. октобар 2003.
Сир Анеруд Џугнаут: 7. октобар 2003 -

Маурицијус